De drie Grote Rondes in het wielrennen zijn de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje.

Hoewel de andere twee wedstrijden niet in populariteit kunnen tippen aan de Ronde van Frankrijk hebben de drie wedstrijden veel gemeen. Zo duren ze allemaal 23 dagen, waarvan twee rustdagen, hebben alle ploegen van de UCI World Tour verplichting tot deelname, rijden alle ploegen in teams van acht renners (tot 2018 negen renners) en kennen ze dezelfde nevenklassementen. Elk van deze koersen hanteert andere kleuren voor de leiderstruien. Zo heeft de leider van de Tour de France de gele trui, terwijl er in de Giro d'Italia een roze trui en er in de Vuelta a España (tegenwoordig) een rode trui is.

De Ronde van Zwitserland wordt vanwege de zware beklimmingen en de relatief lange lengte ten opzichte van andere meerdaagse wedstrijden ook wel de Vierde Grote Ronde genoemd, al kan ze, onder andere qua publiciteit en deelnemersveld, niet tippen aan de "echte" Grote Rondes. Van de zeven renners die de drie Grote Rondes ten minste  eenmaal wonnen, wist enkel Eddy Merckx te winnen in Zwitserland, namelijk in 1974.

Winnaars van alle drie de Grote Rondes 
Zeven renners wisten de drie Grote Rondes minstens eenmaal te winnen; het is nog nooit iemand gelukt om alle drie de rondes in één seizoen te winnen.

Winnaars van twee van de drie Grote Rondes 
Naast deze zeven zijn er ook negentien renners die twee van de drie Grote Rondes wisten te winnen:

Winnaars van meerdere Grote Rondes in eenzelfde seizoen
Tien renners wonnen een of meerdere keren twee Grote Rondes in hetzelfde seizoen. Alle drie de Grote Rondes winnen door een renner in hetzelfde seizoen is nog nooit gepresteerd. Wel won de Belg Eddy Merckx in 1972-1973 vier Grote Rondes op rij (Italië-Frankrijk-Spanje-Italië). De Fransman Bernard Hinault (1982-1983; Italië-Frankrijk-Spanje -de laatste werd in 1983 nog in de lente gereden-) en de Brit Chris Froome (2017-2018; Frankrijk-Spanje-Italië) wonnen drie Grote Rondes op rij. 
 1949 ·  Fausto Coppi: Ronde van Italië en Frankrijk
 1952 ·  Fausto Coppi: Ronde van Italië en Frankrijk
 1963 ·  Jacques Anquetil: Ronde van Frankrijk en Spanje
 1964 ·  Jacques Anquetil: Ronde van Italië en Frankrijk
 1970 ·  Eddy Merckx: Ronde van Italië en Frankrijk
 1972 ·  Eddy Merckx: Ronde van Italië en Frankrijk
 1973 ·  Eddy Merckx: Ronde van Italië en Spanje
 1974 ·  Eddy Merckx: Ronde van Italië en Frankrijk
 1978 ·  Bernard Hinault: Ronde van Frankrijk en Spanje
 1981 ·  Giovanni Battaglin: Ronde van Italië en Spanje
 1982 ·  Bernard Hinault: Ronde van Italië en Frankrijk
 1985 ·  Bernard Hinault: Ronde van Italië en Frankrijk
 1987 ·  Stephen Roche: Ronde van Italië en Frankrijk
 1992 ·  Miguel Indurain: Ronde van Italië en Frankrijk
 1993 ·  Miguel Indurain: Ronde van Italië en Frankrijk
 1998 ·  Marco Pantani: Ronde van Italië en Frankrijk
 2008 ·  Alberto Contador: Ronde van Italië en Spanje
 2017 ·  Chris Froome: Ronde van Frankrijk en Spanje

Overwinningen naar land 
Bijgewerkt tot en met de Vuelta 2022.
Inclusief de schrapping van Cobo als winnaar Vuelta 2011 (vervangen door Froome).

 * Door de dopingverklaringen van de Amerikaan Lance Armstrong werden zijn zeven Tour-zeges van 1999 tot en met 2005 geschrapt. Er werden door de organisatie en de UCI geen nieuwe winnaars aangeduid, waardoor er dus zeven lege plaatsjes op de erelijst overblijven.

Laatste eindwinnaars van de Grote Rondes
Hieronder staat een overzicht van de winnaars van de Grote Rondes in de laatste 10 jaar.

Oudste winnaars
Chris Horner werd door zijn winst in de Ronde van Spanje 2013 de oudste winnaar van een grote ronde. Hij deed dit op een leeftijd van 41 jaar en 327 dagen en is zo ruim 5 jaar ouder dan de tweede in deze rangschikking, de Belg Firmin Lambot.

Leiders in de drie Grote Rondes 
Vierentwintig renners droegen de leiderstrui in alle drie de Grote Rondes. Eddy Merckx is met een aantal van 182 ruimschoots koploper in dit lijstje. Opgemerkt dient te worden dat hier ook de renners tussen staan die nooit een grote ronde wonnen, deze renners worden cursief weergegeven.
Bijgewerkt t/m Ronde van Spanje 2021
(Vetgezette renner = nog actief)

Etappewinnaars in de drie Grote Rondes 
Het winnen van een etappe in elk van de grote rondes is lang niet voor iedereen weggelegd. Drie renners zijn erin geslaagd ritten te winnen in de drie grote rondes in één kalenderjaar, namelijk Miguel Poblet in 1956, Pierino Baffi in 1958 en Alessandro Petacchi in 2003. In 2006 won Carlos Sastre ook in alle drie de grote rondes een etappe, zij het een ploegentijdrit in de Ronde van Italië en Spanje, en een rit in de Ronde van Frankrijk na het schrappen uit de uitslag van dopingzondaar Floyd Landis. Als gekeken wordt naar de gehele carrière van een renner is de lijst langer.

In de etappezeges worden ploegentijdritten meegeteld. In het geval de enige zege(s) van een bepaalde renner in een Grote Ronde een ploegentijdrit is (zijn), wordt dit aangegeven met een sterretje.

 N.B. Bijgewerkt t/m 17e etappe Vuelta 2022
 * Enkel ploegentijdrit(ten)

Zie ook 
 Nederlandse leiders
 Nederlandse etappewinnaars

 Grote Ronde
Wielersportterminologie